Brenne peut désigner :

Toponymes 

 la Brenne, région naturelle française du sud du Berry, située dans le département de l'Indre ;
 le Parc naturel régional de la Brenne, créé en 1989, qui tient son nom de la région naturelle ;

Hydronymes 

 la Brenne, , petite rivière française, affluent de la rive droite de l'Armançon, dans le bassin de l'Yonne ;
 la Brenne, , petite rivière française, affluent de la Cisse, dans le bassin de la Loire.
 la Brenne, , affluent rive droite de la Seille, dans le bassin de la Saône, qui conflue à Clémencey, un hameau de Frangy-en-Bresse.

Personne 

 Brenne, roi légendaire de l'île de Bretagne